Gelria steht für:
 Gelria Machine- en Motorenfabriek, einen ehemaligen niederländischen Automobilhersteller
 (1385) Gelria, einen Asteroiden
 Gelria (Schiff, 1913), ein 1913 in Dienst gestelltes Passagierschiff des Koninklijke Hollandsche Lloyd